В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Chicago 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Маргарет Корт здобула титул, у фіналі перемігши Біллі Джин Кінг 6-2, 4-6, 6-4.

Сіяні гравчині 

  Біллі Джин Кінг (фінал)

 Маргарет Корт (Переможниця)

Основна сітка

Посилання 
 

1973